Pennywise – amerykański zespół muzyczny
 Pennywise – album zespołu Pennywise
 Pennywise –  postać fikcyjna, antagonista powieści Stephena Kinga To